Luis Gonçalves de Camara, né en 1519 à Funchal, Royaume de Portugal et décédé le  à Lisbonne, Royaume de Portugal, est un prêtre de la Compagnie de Jésus portugais, confident d'Ignace de Loyola, confesseur et précepteur du roi Sébastien Ier.

Biographie 
Né dans une famille de noble extraction, il est étudiant au collège Sainte Barbe de l'Université de Paris lorsqu'il fait la connaissance de Pierre Favre et d'Ignace de Loyola. Il décide de les rejoindre dans la Compagnie de Jésus le . Il fait son noviciat à Coimbra puis en 1547 il est nommé recteur du collège jésuite de la ville. Entre 1548 et 1549 il se rend à Ceuta et à Tétouan comme missionnaire. Il y apporte soutien spirituel aux portugais et prisonniers chrétiens. Suite à des dénonciations il se rend à Rome en 1553 pour rendre compte de l'état préoccupant de la Province du Portugal de l'Ordre, une situation imputée à la gestion du premier provincial et cofondateur de la province Simon Rodrigues.

À Rome, il gagne la confiance d'Ignace de Loyola qui, en , le nomme ministre de la Maison Professe. Il resta à Rome jusqu'au , date à laquelle il retourna au Portugal. Après la mort d'Ignace en 1556, Gonçalves retourna à Rome pour assister à la Première Congrégation Générale qui élit Diego Laínez pour succéder au feu premier Supérieur Général. La même Congrégation générale nomma Gonçalves Assistant pour le Portugal, ce qui le retint à Rome jusqu'en .

Confesseur du Roi du Portugal depuis 1553, à la demande de la Cour portugaise, il retourne au Portugal en 1560 pour devenir tuteur et percepteur du futur roi Sebastien I. Gonçalves da Câmara est son professeur et confesseur jusqu'en 1574. Gonçalves da Câmara meurt le  à Lisbonne.

Ses écrits 
Homme de confiance d'Ignace, Gonçalves da Câmara sera celui qui convaincra Ignace de répondre positivement aux demandes répétées de certains de ses compagnons, dont Jérôme Nadal (1507-1580) et Juan Alfonso de Polanco (1517-1576), de raconter en détail sa conversion. La narration de ce deviendra le récit du pèlerin eu lieu à trois temps, de août- puis en  et enfin de septembre à . Gonçalves da Câmara a également mis par écrit les derniers mois d'Ignace (Mémorial), récit de la vie du saint entre le  et le , et dont l'écriture définitive l'occupera durant les dernières années de sa vie.

Outre ces deux ouvrages sur la vie d'Ignace, Gonçalves est à l'origine de deux lettres demeurées célèbres dans l'histoire de la Compagnie: La Lettre sur la Perfection, datée de , adressée aux étudiants de Coimbra ; et La Lettre sur l'obédience, datée du  et adressée à la province du Portugal.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 .

Naissance en 1519
Décès en octobre 1575
Clergé portugais du XVIe siècle
Jésuite portugais
Décès à 56 ans